Balad kan syfta på följande:
 Balad, ett politiskt parti i Israel

Geografi

Indonesien 

 Desa Balad, administrativ by, Jawa Barat,

Irak 

 Balad (distriktshuvudort i Irak), Saladin, 
 Balad (distrikt), Saladin, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar